Maria z d. Czekalska – żona filologa prof. Jerzego Manteuffla
 Maria z d. Heurich – żona historyka prof. Tadeusza Manteuffla